Charlot inserviente di banca (The Bank) – film del 1915 diretto da Charlie Chaplin
 The Bank - Il nemico pubblico n. 1 (The Bank) – film del 2001 diretto da Robert Connolly